Hallbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hallbauer (1900–1954), deutscher Maler
 Friedrich Andreas Hallbauer (1692–1750), deutscher lutherischer Theologe
 Gustav Moritz Hallbauer (1808–1887), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Joseph Hallbauer (1842–1922), deutscher Ingenieur
 Marianne Hallbauer-Lichtwald (1903–1991), deutsche Malerin und Grafikerin
 Marion Hallbauer (* 1957), deutsche Illustratorin und Graphikerin
 Sara Hallbauer (* 1980), deutsche Extremradsportlerin, Vortragsrednerin und Bloggerin
 Wilhelm Hallbauer (1889–1969), deutscher Architekt